HEC se puede referir a:

Hora central europea, Horario de Europa Central''.
Escuela de Estudios Superiores de Comercio, en París.